Мариньяк () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Тарн і Гаронна
 Мариньяк () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Приморська Шаранта
 Мариньяк () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Верхня Гаронна

Див. також 
 Жан Шарль Галісард Маріньяк — швейцарський хімік.